Hopefield, une ville de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud.
 Hopefield, une communauté de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 Hopefield, une communauté de Île-du-Prince-Édouard au Canada.
 Hopefield, une ville du Midlothian en Écosse.
 Hopefield, une ville du Caithness en Écosse.
 Hopefield, une ville du Comté de Fauquier en Virginie, aux États-Unis.